SATA est une société :
 Société d'Aménagement Touristique de l'Alpe d'Huez, elle exploite les remontées mécaniques du domaine des Grandes Rousses et de l'alpe du grand serre.
 Società Automobilistica Tecnologie Avanzate, connu comme Usine Fiat-Melfi, usine du constructeur automobile Fiat
SATA est un sigle pour :
 Serial ATA, bus informatique pour le transfert de données.

SATA est un code pour :
 SATA Air Açores, compagnie aérienne du Portugal.

Sata est un patronyme :
 Michael Sata, un politicien Zambien.

Sata est un toponyme :
 Cap Sata , un cap dans l'île de Kyūshū au Japon.